Новооско́льский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Белгородской области России.

Административный центр — город Новый Оскол.

В рамках организации местного самоуправления в его границах находится муниципальное образование Новооско́льский городско́й о́круг, образованное вместо упразднённого одноимённого муниципального района.

География 
Район расположен в центральной части области. На севере граничит — с Чернянским, на востоке — с Красногвардейским, на юге — с Волоконовским, на юго-западе — с Шебекинским, на западе — с Корочанским районами области. Площадь территории — 1401 км².

История 
Район образован 30 июля 1928 года в составе Острогожского округа Центрально-Чернозёмной области (с 1929 года — в составе Старооскольского округа). 13 июня 1934 года после разделения Центрально-Чернозёмной области Новооскольский район вошёл в состав Курской области.

На территории района в годы Великой отечественной войны действовал немногочисленный партизанский отряд, командир Никита Дмитриевич Иерусалимов, Николай Семенович Карасев, комиссар Николай Семенович Щетинин

6 января 1954 года Новооскольский район вошёл в состав вновь образованной Белгородской области. В 1963 году в состав района включена территория упразднённого Великомихайловского района.

1 февраля 1963 года был образован Новооскольский сельский район, в состав которого вошел город Новый Оскол.

С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Белгородской области от 20.12.2004 № 159 муниципальное образование «Новооскольский район» наделено статусом муниципального района.

В муниципальный район «Новооскольский район» с января 2006 года до апреля 2018 года входило 18 муниципальных образований: 1 городское и 17 сельских поселений:

В апреле 2018 года муниципальный район «Новооскольский район» и все входившие в него поселения были упразднены и объединены в одно единое муниципальное образование Новооскольский городской округ.

Новооскольский район как административно-территориальная единица сохраняет свой статус. Соответствующие городскому и сельским поселениям муниципальные округа (административно-территориальные единицы муниципальных образований) не упразднены.

Население 

Доля городского населения составляет  %. Трудоспособное население составляет 58 % от общей численности населения.

Местное самоуправление 
В настоящее время территорию муниципального Ноовоскольского района возглавляет, глава района — Гриднев Андрей Николаевич.

Экономика 
Ведущее место в экономике района занимает сельскохозяйственное производство. В объёме отгруженных товаров по итогам 2008 года продукция сельского хозяйства составляет 72 %.

Основу производственного потенциала района составляют промышленные предприятия:
 ЗАО «Приосколье»,
 ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод»,
 ОАО «Михайловский сыр» (обанкротился),
 Новооскольский филиал ОАО «Комбинат ЖБИ» (закрылся).
Основные виды выпускаемой продукции: комбикорма, мясо птицы, хлебобулочные и колбасные изделия, сыры жирные и масло-сливочные, плодовоовощные консервы, конструкции сборные железобетонные, смеси асфальтно-бетонные, сельскохозяйственная техника.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам за 2010 год — 3,04 млрд руб.

Транспорт 
На территории района проходят автодорога «Белгород—Павловск» и железная дорога Московского и южного направлений. Расстояние от районного центра до Белгорода по автодороге — 109 км.

Особо охраняемые природные территории 
На территории района расположен участок заповедника «Белогорье» «Стенки Изгорья».

Примечания

См. также 

 Административное деление Белгородской области

Ссылки 
 Новооскольский район на сайте администрации Белгородской области 
 Администрация Новооскольского района 
 Сайт города Новый Оскол 
 «Электронный Новый Оскол» — путеводитель по Новому Осколу и Новооскольскому району

 
Упразднённые муниципальные районы Белгородской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2018 году
Городские округа Белгородской области